

Podgora, toponimo comune a molte lingue slave corrispondente all'italiano Piedimonte, può riferirsi a:

 Monte Podgora, collina a ovest di Gorizia chiamata Monte Calvario dopo la prima guerra mondiale.
 Battaglia del Podgora, episodio della seconda battaglia dell'Isonzo svoltosi il 19 luglio 1915 alla quota 240 del monte Podgora.

Podgora – frazione di Breza nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina
 Podgora – frazione di Fojnica nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina
 Podgora – frazione di Lopare nella Repubblica Srpska
 Podgora – frazione di Milići nella Repubblica Srpska

Podgora – comune della regione spalatino-dalmata
 Podgora – frazione di Kumrovec nella regione di Krapina e dello Zagorje

Podgora – frazione di Gorizia oggi chiamata Piedimonte del Calvario
 Borgo Podgora – frazione di Latina
 Caserma Podgora – caserma dei Carabinieri di Trastevere

Podgora – frazione di Žabljak

Podgóra – frazione di Góra Kalwaria nel distretto di Piaseczno
 Podgóra – frazione di Gózd nel distretto di Radom